Strongylis ist der Familienname folgender Personen:

 Aristides Strongylis (* 1974), griechischer Komponist
 Cleopas Strongylis (* 1966), griechischer orthodoxer Bischof, Metropolit von Schweden und ganz Skandinavien 

 Siehe auch

 Strongyli